Giordano Orsini (zm. 1287) – włoski kardynał
 Giordano Orsini (zm. 1438) – włoski kardynał